Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Apostolidis – polski przedsiębiorca i urzędnik
 Kulis Apostolidis – grecki piłkarz
 Paweł (Apostolidis) – grecki duchowny prawosławny
 Teologos (Apostolidis) – grecki duchowny prawosławny